Джеймс Джона (Джим) Каммингс (; род. 3 ноября 1952 года, Янгстаун, Огайо, США) — американский актёр озвучивания, фильмография которого включает более 500 проектов. Обладатель двух премий «Энни», двукратный номинант на «Эмми».

Голос Винни-Пуха и Тигры в большинстве диснеевских проектов начиная с «Новых приключений Винни-Пуха» (1988—1991). Озвучивал постоянных персонажей в мультсериалах «Чип и Дейл спешат на помощь», «Приключения мишек Гамми», «Чудеса на виражах», «Гуфи и его команда», «Чёрный Плащ», «Чокнутый», «Тасманский дьявол», «101 далматинец» и «Котопёс». Принимал участие в работе над такими полнометражными мультфильмами как «Аладдин», «Король Лев», «Покахонтас», «Балто», «Анастасия», «Шрек», «Принцесса и лягушка», «Гномео и Джульетта».

Биография 
Переехав в Новый Орлеан, он проектировал и красил карнавальные процессии, работал на речной пристани, пел и играл на барабанах в местной рок-группе.

После женитьбы переехал в Анахайм (Калифорния), где в начале 1980-х управлял видеомагазином.

В конце 1984 года дебютировал как актёр озвучивания.

У Каммингса есть две дочери от Стефани Каммингс, с которой он развёлся в 2011 году.

Карьера 
В 1988 в The Walt Disney Company стал голосом Винни-Пуха (заменил Хэла Смита), в 1990 начал озвучивать Тигру, заменив Пола Уинчелла (хотя Уинчелл иногда продолжал озвучивать Тигру до 1999). Когда у актёра Джереми Айронса (голос Шрама в фильме «Король Лев») появились проблемы с голосом во время записи песни Be Prepared, Каммингс заменил его на оставшейся части песни.

Озвучивал Черепашек-ниндзя в «Черепашки мутанты ниндзя», «Cartoon All-Stars to the Rescue» и «Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time». Его первые пять компьютерных анимационных фильмов: «Муравей Антц», «The Nuttiest Nutcracker», «Шрек», «Джимми Нейтрон, вундеркинд» и «Микки: И снова под Рождество».

В студиях The Walt Disney Company он озвучил несколько «тяжёлых» характеров, включая «Приключения мишек Гамми», (стал голосом Колдуна Гамми (Zummi Gummi) после отказа от роли Пола Уинчелла), «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Чёрный Плащ», «Гуфи и его команда», «Чокнутый», «Гаргульи», «Мышиный дом», «Геркулес», «Горбун из Нотр-Дама» и «Покахонтас)».

Голосом Каммингса говорят Минск в игре Baldur’s Gate II: Shadows of Amn и Дриззт До’Урден в игре Baldur’s Gate: Dark Alliance. Он дал голоса персонажам игр Kingdom Hearts и Clay Fighter 63⅓.

Озвучивал также и юные характеры (Witterquick из Visionaries: Knights of the Magical Light и Glatorian Ackar в Bionicle: The Legend Reborn).

Фильмография — озвучивание

Телевидение 

 Adventures in Odyssey — Larry Walker, King Lawrence
 Команда спасателей Капитана Планеты — Sly Sludge (эпизоды Hanna-Barbera)
  — Maurice, Norman
 Приключения мишек Гамми — Zummi Gummi, Chummi Gummi
 1984—1988 The Transformers — Астрофакел, Громкоголосый
 1986  — Dragon
 1986—1993 Perfect Strangers — дополнительные персонажи
 1987  — Witterquick & the Bearer of Knowledge
 1987—1990 Утиные истории — Эль Капитано
 1987—1996 Черепашки мутанты ниндзя — Шреддер (озвучивает в эпизодах мини-сезона (1992—1993) «Путешествие в Европу» — Башня черепашьей cилы, Спасение Венеции", Огненное кольцо, Приключения черепашек в Ирландии, Новый меч Шреддера, Королева исчезнувшей Атлантиды, Черепашки на Восточном Экспрессе, Эйприл в затруднительном положении; и в 5 сезоне — Происшествие с мусорщиками, Наполеон Бонаквак: Болотный гигант), Кожеголовый (эпизод Сплинтер пропал), Genghis Frog (эпизоды Нашествие насекомых, Наполеон Бонаквак: Болотный гигант, Дирк Сэвидж: охотник на мутантов), Дирк Сэвидж (эпизод Дирк Сэвидж: охотник на мутантов), Dirtbag, Merlin, Drakus/Beserko, Doomquest
 1989  — Satch
 1989 Симпсоны — Duncan the Horse
 1989—1990 Чип и Дейл спешат на помощь — Рокфор (в пятичастном пилоте и в сезоне 2), Толстопуз, профессор Нимнул, Wart the Lizard, Крыса Капоне
 1989—1991  — Tubble, Fleetfoot
 1989—1996 Байки из склепа — Judge Vic «Leave 'Em Hanging» Johnson
 1990 — Герои мультфильмов приходят на помощь — Винни-Пух, Тигра
 1990—1991 Виджит спешит на помощь — Megabrain
 1990—1991 Чудеса на виражах — Дон Карнаж, Луи, Trader Moe, Ковингтон
 1990—1992 Том и Джерри. Детские годы — Wrestling Gator (эпизод Gator, Baiter/Hoodwinked Cat/Medieval Mouse), Pirate Captain (эпизод Who Are You, Kitten?/Broadway Droopy/Pussycat Pirate), Penthouse Mouse/12 Angry Sheep/The Ant Attack
 1990—1992 Приключения мультяшек — Papa Flea / Bedbug / Armadillo (эпизод Starting from Scratch), Melvin the Monster (эпизод Hare-Raising Night), Chef / Mike Tyson / Jack Nicholson (эпизод Hollywood Plucky), Iodizer / Elk (эпизод Mr. Popular’s Rules of Cool!), Singer (эпизод Son of the Wacko World of Sports), Singer / Knuckles Cutlet / Additional Voices (эпизод Here’s Hamton), Papa Flea / Boss Tick / TV Announcer (эпизод Flea for Your Life), Nasty Condor / Mr. Elk / Bear #2 (эпизод Toons from the Crypt)
 1991  — рассказчик
 1991 Пираты тёмной воды — Скориан, Айоз (2-й сезон)
 1991—1992 Чёрный Плащ — Чёрный Плащ, Чёрный Воин, Антиплащ, Warden Waddlesworth, Герберт Мадлфут, Профессор Молиарти
 1991—1995  — Таз, Buddy Boar, Bushwhacker Bob, Wendel T. Wolf
 1992—1993 Семейка Аддамс — Lurch, Fingers
 1992—1993 Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa — Dakota Dude, Skull Duggery, Jack
 1992—1993 Гуфи и его команда — Пит
 1992—1994 Русалочка — Ebb the Male Crocodile
 1992—1995 Бэтмен — Real Jekko, (серия 11 стань клоуном), Tygrus (эпизод 30 «Tyger, Tyger») и Saunders (серия 66 дом и сад)
 1993 Adventures of Sonic the Hedgehog — Роботник и Скратч (в пилотном выпуске)
 1993—1994 Sonic the Hedgehog — Доктор Роботник, SWATbots, Nasty Hyena member (Fed Up With Antoine)
 1993—1994 Кро — Phil, Ogg, Murray
 1993—1994 Коты быстрого реагирования — Mayor Manx, Feral’s Sergeant
 1993—1994 Чокнутый — Чокнутый, Счастливчик Пикель и др.
 1993—1995 Два глупых пса — Super Secret Secret Squirrel’s Morroco Mole
 1993—1996 Новая жизнь Рокко — дополнительные голоса
 1993—1998 Озорные анимашки — рассказчик
 1993—1996 Мыши-байкеры с Марса — Deathmaster / Saddle Sore (серия 43 So Life Like) и Gerald Gruyere / Gutama Gouda (серия 57 Diet of Worms)
 1994 Roger Rabbit’s Car Toon Spin (аттракцион в Диснейленде) — Baby Herman
 1994 Повелитель страниц — Long John Silver
 1994—1995  — Mister Bumpy, Destructo, Closet Monster
 1994—1995 Аладдин — Расул
 1994—1996 Железный человек — МОДОК (с 1 по 14, 23 и 25 по 26 серии), Whirlwind, Dreadknight, Backlash и президент Билл Клинтон
 1994—1996 Фантастическая четвёрка (мультсериал, 1994) — Slash Curtis / 'Bull Donovan / Skink Lomas (серия 2 The Origin of the Fantastic Four: Part 2) и President Bill Clinton / Votan (серия 4 Incursion of the Skrulls)
 1994—1996 Тик-герой — Thrakkorzog, Barry Hubris, Stalingrad, Captain Decency, Mister Mental, Multiple Santa, Leonardo Da Vinci
 1994—1997  — Big Jack Mcbastard
 1994—1997 Гаргульи — Dingo (эпизоды The Thrill of the Hunt, Leader of the Pack, Walkabout and Upgrade), Hunter episode City of Stone: Part One, Gillecomgain episode City of Stone: Part 2, Matrix episode Walkabout, Mr. Acme episode Vendettas, Gillecomgain’s Father / Thug #3 / Man episode Hunter’s Moon: Part One, Hugo episode Broadway Goes to Hollywood, Bum / Security Guard 1 / Isaiah episode A Bronx Tail, Cop 1 / Street Person 1 / Sergeant episode And Justice for All, Dr. Nexus / Lead Cop / Bodyguard 1 episode To Serve Mankind and Business Man / Male Commuter 1 / Cop 1 episode Angels in the Night
 1995—1998 Человек-паук — Шокер (серии 9-10, 14-15, 47 и 54-57), Хамелеон, Man-Spider (серии 21-22 и 64-65)
 1995—1998 Пинки и Брейн — Punk (Эпизод Of Mouse and Man), The Mist (Эпизод Pinky & the Fog/Where No Mouse Has Gone Before/Cheese Roll Call), Fred Floppel (Эпизод Brainania), Innkeeper (Эпизод Ambulatory Abe/The Mouse of La Mancha), V / O #1 (Эпизод Brain’s Song), Saran (Эпизод A Little Off the Top/Megalomaniacs Anonymous), Chuck (Эпизод The Mummy/Robin Brain) и Orson Welles (Эпизод Whatever Happened to Baby Brain/Just Say Narf)
 1995—1996 Червяк Джим — Psycrow, Bob the Killer Goldfish и др.
 1995—1996 The Hot Rod Dogs and Cool Car Cats — Scarhood.
 1995—1996 Король лев: Тимон и Пумба — Ed, Cheetato, Smolder the Bear, Pumbaa’s Uncle Borris, Bruce the Blue Crab, Eddie the Pink Snake, Additional Voices
 1995—1997  — Doyle (Lieutenant Kellaway’s partner), Kablamus и др.
 1995—1997 The Twisted Tales of Felix the Cat
 1995—1997 Фриказоид! — сенатор Janos Ivnovels
 1995—2002 Сильвестр и Твити: Загадочные истории — Moo Goo Guy Pan, Sam Ficus
 1996 Project G.e.e.K.e.R. — Mister Moloch and Will Dragonn
 1996—1997 Невероятный Халк (мультсериал, 1996) — Карл Кришер / Поглотитель (серия 17 меня называет мистер нет проблем)
 1996 Жизнь с Луи — Wacky Wave Operator (эпизод A Fair to Remember), Smitty (эпизод Born a Rambler Man)
 1996 Кряк-Бряк — дополнительные голоса
 1996—1997 Road Rovers — General Parvo
 1996—1998  — Kaa, Fred, Jed
 1996—1999 На замену — Various
 1996—2000  — Aristotle
 1996—2003 Лаборатория Декстера — Красный Глаз (в Фотофинише)
 1997—1999 101 далматинец — Colonel, Mayor Ed Pig, Джаспер
 1997—1999 Коровка и Петушок — дополнительные голоса
 1997—2000  — Mr. Carter (Pepper Ann’s science teacher) and some one-shot characters
 1997—2010 Царь горы — C. Everett Koop, Pops Papacito, Mark McJimsey, Salesman, Bounty Hunter, Jimmy Helstrom
 1998  — Major Lomack
 1998—1999 Секретные материалы псов-шпионов — Bald Spokesperson, Flea Leader, Von Rabie, Catastrophe
 1998—2001 Новые приключения Винни-Пуха — Винни-Пух, Тигра
 1998—2002 Котопёс — Cat
 1998—2005 Суперкрошки — Fuzzy Lumpkins
 1998—2009 ChalkZone — Skrawl
 1999  — различные
 1999—2000 Mickey Mouse Works — Pete, Humphrey the Bear
 1999—2002 Кураж - трусливый пёс — The Great Fusilli
 2000—2001  — Senator Aarrfvox
 2000—2001 Субботним вечером в прямом эфире — Papa Smurf, Gargamel (TV Funhouse sketch)
 2000—2005 Приключения Джеки Чана — Hak Foo (1-й сезон)
 2001 The Looney Tunes Show — Тасманский дьявол
 2001—2003 The Book of Pooh — Винни-Пух, Тигра
 2001—2003 Легенда о Тарзане — Tantor, Merkus
 2001—2003 Мышиный дом — Пит, Хамфри Медведь, Король Луи, Большой Злой Волк, цензурные мартышки, Эд, Тигруля, Винни-Пух, Горилла, Каа, Расул, Tiki Masks, Хорьки, Зик, Чеширский кот, Рокфор, мистер Сторк, Джаспер, Полковник Хатхи, Сирил, Отто, Shun Gun, Бумер, Porcupine, церковная мышь, Deacon Owl, Gideon, Colonel, Цветочек (взрослый), Сир Эктор, King Duke, Doc
 2001—2010 Волшебные родители — дополнительные голоса
 2002—2004  — Chief Gluteus
 2002—2005 Что новенького, Скуби-Ду? — Cyrus T. Buford, Crawdad Mike, Broderick Bosepheus
 2002—2006 Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения — Mayor Quadar, Ultra Lord, Cap’n Betty, Atilla The Hun
 2002—2010 Cyberchase — Mr. Zero («A World Without Zero»)
 2003 
 2003—2006  — Master of Games and Wildebeest («Winner Take All»)
 2003—2008 Ужасные приключения Билли и Мэнди — Nasalmancer, Biker,Additional Voices
 2004 Бэтмен — Temblor
 2004—2006 Чародейки — Tridart, Harold Hale, Zacharias
 2005 Робоцып — Morton, Doctor, Lex Luthor
 2006  — Chef Pisghetti; Jumpy Squirrel; Mister Quint
 2006 Клуб Микки Мауса — Pete, Humphrey the Bear, Frog, Sparky, Clyde
 2007—2008  — Dagmont Dragon
 2007—2010  — Винни-Пух, Тигра, Beaver
 2007—2010 Чаудер — Alligator
 2008—2013 Звёздные войны: Войны клонов — Хондо Онака
 2008 Пингвины из Мадагаскара — Ridiculously Deep and Chrome Claw в «Dr. Blowhole’s Revenge»
 2008—2008 Команда нашего двора — Vin Moosk (русский голос)
 2008—2009 Новые приключения Человека-Паука — Crusher Hogan
 2009 Фанбой и Чам-Чам — Professor Flan
 2009 Рождественский Мадагаскар — Lead Reindeer
 2009—2011  — Thanos (2 сезон)
 2010  — Captain Caveman
 2010 Планета Шина — Ultra Lord (1й эпизод: Cutting the Ultra-Cord)
 2013 Бен 10 Омниверс — Вэкс
 2015 Звёздные войны: Повстанцы — Хондо Онака
 2017—2019 Утиные истории — Джим Дроздлинг / Антиплащ (первый Чёрный Плащ)

Фильмы

Игры

Примечания 

Актёры озвучивания США
Винни-Пух